Parzychwost (słow. Parichvost) – potok w Tatrach Zachodnich
 polana Parzychwost (słow. Parichvost) – polana w Tatrach Zachodnich